PZP – kryptonim Sił Zbrojnych w Kraju – Armii Krajowej używany w latach 1941-1944 (zob. SSS)
 Puchar Zdobywców Pucharów – rozgrywki piłkarskie w latach 1961-1999.
 Polski Związek Pływacki
 Poradnia Zdrowia Psychicznego
 Prezydium Zjednoczenia Polskiego
 Pzp – prawo zamówień publicznych